Die Eliteserie 2020 (norw. Eliteserien) war die 76. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 4. Saison unter diesem Namen. Ursprünglich sollte die Spielzeit am 4. April beginnen und am 28. November enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Norwegen wurden alle Aktivitäten bis auf Weiteres ausgesetzt und der geplante Saisonstart Mitte Mai schließlich auf den 16. Juni verschoben. Die Zuschauerzahl war zu Beginn dabei auf maximal 200 pro Spiel begrenzt. Ab 12. Oktober wurde die erlaubte Anzahl Zuschauer auf 600 erhöht.

Am 24. November wurde das Saisonende zunächst auf den 19. Dezember festgelegt. Nachdem am 28. November zwei Spiele von Odd verlegt werden mussten, da wegen eines positiv auf Corona getesten Spielers die ganze Mannschaft für zehn Tage unter Quarantäne gestellt wurde,  wurde am 29. November der letzte Spieltag erneut auf den 22. Dezember verschoben. 

Der FK Bodø/Glimt sicherte sich bereits am 25. Spieltag – zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte und als erste Mannschaft aus Nordnorwegen – den norwegischen Meistertitel.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 13 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison sowie den drei Aufsteigern Aalesunds FK, Sandefjord Fotball und Start Kristiansand aus der OBOS-Liga 2019. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League und der Zweit- und Drittplatzierte an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League teil. Weil wegen der COVID-19-Pandemie der norwegische Pokalwettbewerb abgesagt wurde, erreichte auch der Viertplatzierte die 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Mannschaften und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2020:

Zum Saisonende 2019:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Relegation 
Der 14. der Eliteserie spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer einfachen Partie in der Relegation. Das Spiel fand am 28. Dezember 2020 auf neutralem Platz in der Intility Arena in Oslo statt. Mjøndalen behauptete den Platz in der Eliteserie, Sogndal blieb zweitklassig.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2020